Die VCpoker.ie Irish Professional Championship 2007 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 2007/08 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde zur Ermittlung des gesamt-irischen Profimeisters vom 25. bis zum 30. September 2007 im Red Cow Exhibition Centre in der irischen Hauptstadt Dublin ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Ken Doherty, der im Finale seinen Landsmann Fergal O’Brien besiegte. Zudem spielte Doherty mit einem 115er-Break erneut das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war die Pokerplattform VCpoker.ie des Unternehmens VC Poker. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 16.500 € beziehungsweise 11.539 £ ausgeschüttet, von denen etwa die Hälfte an den Sieger ging.

Turnierverlauf 
Wie schon im Vorjahr nahmen am Turnier insgesamt 16 Spieler teil, die im  K.-o.-System beginnend mit dem Achtelfinale den Turniersieger ermittelten. Erneut wurden das Achtel- und Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames ausgetragen, woran sich das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames anschlossen.

Finale 
Ken Doherty stand in der vierten Ausgabe in Folge im Finale: 1993 und 2006 hatte er gewonnen, 2005 unterlag er Joe Swail. Diesmal hatte er die ersten beiden Runden mit White-washs über seine Gegner überstanden und hatte erst bei seinem 6:2-Halbfinalsieg über Gerard Greene ein paar Frames abgeben müssen. Sein Finalgegner war Fergal O’Brien, der zwar schon ein paar Mal das Halbfinale erreicht hatte, aber zum ersten Mal bei diesem Turnier im Finale stand. Zwar hatte auch er das Turnier mit einem White-wash begonnen – gegen Altmeister und Publikumsliebling Alex Higgins, dessen letztes Spiel auf Profiebene diese Partie wurde, –, doch seine beiden nächsten Spiele gewann er erst im Decider.

Doherty ging am Anfang dank eines 66er-Breaks in Führung, doch O’Brien konterte unverzüglich mit einem 61er-Break und dem Ausgleich. Doch Doherty ging anschließend mit 3:1 in Führung, auch wenn O’Brien erstmal nicht locker ließ und auf 3:2 verkürzte. Dann konnte Doherty aber seinen Lauf ungestört fortsetzen: er gewann sechs Frames in Folge und gewann damit die letzte Ausgabe des Turnieres vor der endgültigen Einstellung mit 9:2.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten drei Spieler insgesamt vier Century Breaks:

Weblinks 
 Übersicht bei CueTracker

Einzelnachweise 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Dublin